roztwór buforowy
 zderzak w pociągu
 strefa buforowa (historia, polityka)
 bufor hemoglobinowy
 Bufor (album) – Jan-Rapowanie

W informatyce:
 bufor (programowanie)
 bufor cykliczny
 bufor danych
 bufor klawiatury
 bufor Z
 bufor ramki
 linuksowy bufor ramki
 bufor szablonowy
 bufor wydruku
 bufor w geoinformatyce
 przepełnienie bufora
 buforowanie

fr:Tampon